Oasis puede referirse a:

 Oasis, un terreno fértil, en medio del desierto.
 Oasis, grupo de rock británico liderado por los hermanos Gallagher.
 «Oasis», sencillo de J-Rock Do As Infinity.
 Oasis, película surcoreana del año 2002.
 OASIS, la organización orientada al desarrollo de estándares informáticos.
 Óasis u Oasis, antigua ciudad de Egipto citada por Heródoto.
 Oasis, localidad argentina en el departamento San Ignacio de la provincia de Misiones.
 Oasis, lugar designado por el censo en el condado de Riverside, estado estadounidense de California.
 Oasis, pueblo en el condado de Waushara, estado estadounidense de Wisconsin.
 Oasis, lugar designado por el censo en el condado de Elko, estado estadounidense de Nevada.
 Oasis, lugar designado por el censo en el condado de Millard, Utah (Estados Unidos).
 OASIS, espuma para hacer arreglos florales.
 Oasis, radio chilena.
 Oasis, radio peruana de rock y pop.
 Oasis (oasis oaxaqueño), pequeños lugares paradisíacos en las costas de Oaxaca, México enclavados en el océano Pacífico.